Милия може да се отнася за:

 Карладово с гръцко име Милия, село в дем Мъглен, Централна Македония, Гърция;
 Милия, село в дем Катерини, Централна Македония, Гърция;
 Милия, село в дем Кожани, Западна Македония, Гърция, със старо име Милотин;
 Милия, село в дем Мецово, Епир, Гърция.